Keriya kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yutian Xian (härad i Kina, Xinjiang),

Saudiarabien 

 Al Bukayrīyah, ort, Al Qasim, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar